Serie A i fotboll 1993/1994 vanns av AC Milan.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Noter

Externa länkar 
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1993 i Italien
1994 i Italien
Fotbollssäsongen 1993/1994
1993/1994